Антон Христиан Ведекинд (; вариант имени — Антон-Христиан или Антуан, 14 мая 1763, Виссельхёведе — 14 марта 1845, Люнебург) — немецкий историк.

Биография 
Начал изучать юриспруденцию в 1782 году в Хельмштедте; переехал в Геттинген в 1784 году.

Занимал судебные должности в Ганновере.

Во время французского владычества он управлял подпрефектурой округа Люнебург.

Позже был начальником Люнебургской Дворянской Академии ().

В 1819 году передал более 8000 золотых талеров Королевскому обществу наук в Геттингене.

Учредил премии за лучшие работы по немецкой истории: через каждые десять лет по три премии в 1000 талеров каждая. Премия имени Ведекинда () вручается по сей день.

Работы 
Участвовал в вагнеровском издании «Chronicon» епископа Дитмара (Титмара) Мерзебургского (Нюрнберг, 1807), написал «Welthistor. Erinnerungsblätter» (2 изд., Люнебург, 1845), «Handbuch der Welt und Völkergeschichte» (Люнебург, 1814, 3 изд. 1824), «Chronol. Handbuch der neuern Geschichte» (2 т., Люнебург, 1816) и ряд других произведений.

Примечания 

Историки Германии
Члены Гёттингенской академии наук